

Prénom

Origine du prénom 
Abigaïl ou Abigaël est un prénom mixte (bien que généralement féminin), d'origine hébraïque, également utilisé dans d'autres langues avec l'orthographe Abigail. Il est fêté le 29 décembre.

Dans la Bible,
 Abigaïl (אֲבִיגָיִל - la joie de son père) est la femme de , un riche marchand. Elle devient par la suite la seconde épouse de David dont elle partage les nombreuses errances.
 Abigaïl est aussi le nom d'une sœur de David.

En France du  au , ce prénom est un indice fort de l'origine protestante de la famille, du fait de son origine biblique.

Variantes 
 
 , diminutif

Personnalités portant ce prénom

Astronomie 
 Abigail, un cratère sur Vénus

Littérature et musique 

 Abigaïl, tragédie en vers d'auteur inconnu, datant de 1695 ;
 Abigail et Abigail II: The Revenge, deux albums de King Diamond ;
 Abigail, chanson de Motionless in White ;
 Abigaël (), roman pour la jeunesse de l’écrivaine hongroise Magda Szabó, paru en 1970.

Abigaïl est le nom d'un des personnages principaux de l'opéra Nabucco, de Verdi, fille de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie. 

Abigail peut aussi désigner :
 Abigail, un groupe de metal japonais ;
 Abigail Williams, un groupe de black metal symphonique américain.

Notes et références 
 Encyclopédie des prénoms, de Elaine Chastenier, éditions de Vecchi

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament
Homonymie de prénom
Prénom
Prénom français
Prénom épicène
Prénom féminin